Enigma Browser — это программное обеспечение, которое представляет собой бесплатный (ранее shareware) веб-браузер с MDI-интерфейсом, построенный компанией Advanced Search Technologies, Inc. на популярном браузерном движке Microsoft Trident.

Описание 

Enigma Browser используют ядро Microsoft Trident от популярного браузера Internet Explorer, благодаря чему сохраняют полную совместимость с веб-ресурсами, разработанными под использование этого продукта, а также добавляет совершенно новые функциональные возможности.

Внешним видом и поведением напоминает MyIE2 (сейчас Maxthon), может использовать панели инструментов, настройки, плагины, а также избранное от Internet Explorer.

Enigma Browser поддерживается работу с прокси-серверами, скины, имеет встроенный блокировщик всплывающих окон, группы сайтов, интеграцию с Windows Shell, скрипты и фильтры, а также MDI-интерфейс для работы с несколькими веб-страницами в одном окне и предоставляет лёгкое управление ими с помощью мыши.

На данный момент разработка проекта не поддерживается.

Особенности 

На момент последнего обновления включал в себя множество функций, из которых можно выделить:

 Быстрая архитектура загрузки и просмотра веб-страниц.
 Простое управление жестами мыши.
 Изменение внешнего вида интерфейса при помощи скинов.
 Блокировка рекламы и всплывающих окон.
 Автозаполнение форм.
 Быстрый поиск.
 Автологин для страниц.
 Создание и выполнение сценариев, а также предотвращение ошибок сценариев.
 Онлайн перевод и словари.
 Alias.
 Группы сайтов.
 Удаление всех следов пребывания в Интернете.
 Чёрный и белый список фильтрации.
 Возможность включения/выключения ActiveX, скриптов, java-апплетов, звуки, видео, изображения, flash-анимации и др.
 Встроенные редакторы VBScript/Jscript/HTML/Text.
 Интернациональная поддержка.
 Абсолютно бесплатен, отсутствует Adware и Spyware.

Ссылки 
 Официальный сайт Advanced Search Technologies, Inc.  
 Официальный сайт Enigma Browser  

Браузеры на движке Trident
Программное обеспечение для Windows
Бесплатное программное обеспечение
Программы, разработка которых прекращена